Codeluppi è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Il cognome non presenta varianti.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente emiliano, è presente prevalentemente nel reggiano e nel modenese.

Potrebbe derivare da un soprannome dal significato di "testa di lupo".

In Italia conta circa 666 presenze.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani